Untersteinbach ist der Name folgender Orte:

in Baden-Württemberg
 Untersteinbach (Pfedelbach), Ortsteil der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis

in Bayern
 Untersteinbach an der Haide, Ortsteil der Stadt Roth, Landkreis Roth
 Untersteinbach ob Gmünd, Ortsteil der Gemeinde Georgensgmünd, Landkreis Roth
 Untersteinbach (Bad Heilbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Untersteinbach (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn
 Untersteinbach (Gaißach), Ortsteil der Gemeinde Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Untersteinbach (Geroldsgrün), Ortsteil der Gemeinde Geroldsgrün, Landkreis Hof
 Untersteinbach (Hirschau), Ortsteil der Stadt Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Untersteinbach (Pfreimd), Ortsteil der Stadt Pfreimd, Landkreis Schwandorf
 Untersteinbach (Rauhenebrach), Ortsteil der Gemeinde Rauhenebrach, Landkreis Haßberge
 Untersteinbach (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Cham

in Nordrhein-Westfalen
 Untersteinbach (Bergisch Gladbach), Ortsteil der Stadt Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischen Kreis
 Untersteinbach (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis

in Österreich
 Untersteinbach (Gemeinde Grieskirchen), Ortschaft von Grieskirchen, Oberösterreich
 Untersteinbach (Gemeinde Rauris), Streusiedlung in der Gemeinde Rauris, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch:
 Niedersteinbach
 Untersteinach (Begriffsklärung)